Le terme école de Berlin (berliner Schule en allemand) désigne un certain nombre de mouvements artistiques ou scientifiques :
 L'école de Berlin, une école de musique classique active à la cour de Frédéric II de Prusse de 1732 à 1786 ; 
 L'école de Berlin, un groupe de chercheurs en égyptologie fondé par Adolf Erman en 1884 ;
 L'école de Berlin, de Carl Stumpf, qui fonda en 1893 l'Institut berlinois de psychologie expérimentale ;
 L'école de Berlin, une approche de la géopolitique fondée sur les travaux de Friedrich Ratzel ;
 L'école de Berlin, un mouvement de musique électronique des années 1970 ;
 L'école de Berlin, la « nouvelle vague allemande » au cinéma, dans les années 2000.

De plus :
 L'École des mines de Berlin (Bergakademie Berlin) est une école d'ingénieur fondée en 1770 ;
 L'école de sculpture de Berlin (berliner Bildhauerschule) est un mouvement artistique de sculpteurs monumentaux de tendance réaliste et naturaliste au  ;
 La pléiade berlinoise est un groupe de champions d'échecs au milieu du .

Voir aussi 
 
 Modèle didactique de Berlin